
Thiva (, dt. auch Theben) ist seit 1. Januar 2011 ein Gemeindebezirk in der Gemeinde Thiva im Regionalbezirk Böotien. Vor der Kallikratis-Reform 1997–2010 war Thiva eine eigenständige Gemeinde.

Geographie 
Der Gemeindebezirk grenzt im Süden an die Region Attika und im Norden an den Regionalbezirk Evia. Im Norden umfasst der Gemeindebezirk den östlichen Yliki-See, den südwestlichen Paralimni-See und den westlichen Teil des Ktipas-Gebirges.

Gliederung 
 Stadtbezirk Thiva – Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων – 22.883
 Thiva – η Θήβα (αι Θήβαι) – 22.883
 Ortsgemeinschaft Ambelochori – Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου – 314
 Ambelochori – το Αμπελοχώρι (το Αμπελοχώριον) – 314
 Ortsgemeinschaft Eleonas – Τοπική Κοινότητα Ελεώνος – 1.010
 Eleonas – ο Ελεών (ο Ελεώνας) – 1.010
 Ortsgemeinschaft Mouriki – Τοπική Κοινότητα Μουρικίου – 680
 Kastri – το Καστρί – 56
 Mouriki – το Μουρίκι (το Μουρίκιον) – 501
 Platanakia – τα Πλατανάκια – 123
 Ortsgemeinschaft Neochoraki – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου – 515
 Neochoraki – το Νεοχωράκι (το Νεοχωράκιον) – 515
 Ortsgemeinschaft Ypato – Τοπική Κοινότητα Υπάτου – 443
 Moni Metamorphoseos Sotiros Sagmata – η Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά – 5
 Ypato – το Ύπατο (το Ύπατον) – 438

Weblinks 
 Thebes bei itec-sde.net

Einzelnachweise 

Gemeinde in Mittelgriechenland (Kapodistrias-Programm)
Thiva (Gemeinde)